Teatro español puede referirse a:

Sala escénica
Teatro Español, un teatro de la ciudad de Madrid, heredero del antiguo «Corral del Príncipe», España.
Cine Teatro Español, Comodoro Rivadavia, Argentina.
Teatro Español (Santa Rosa, La Pampa), Argentina.
Teatro Español de la ciudad de Azul, Argentina.
Teatro España, Madrid, España (Desaparecido.)
Teatro España, Barcelona, España. (Desaparecido.)
Gran Teatro Español, Barcelona, España. (Actualmente Sala BARTS.)
Teatro Circo Español, Barcelona, España. (Desaparecido.)

Agrupación teatral
Teatro Español Universitario (TEU), una compañía teatral creada en 1941.
Teatro Estable Castellano (TEC), una compañía teatral creada a finales de los años setenta.

Literatura 
Teatro clásico español o Teatro clásico castellano, nombres con los que suele referirse al teatro calificado de clásico dentro de la literatura española, o sea, al teatro español que se representaba en el Siglo de Oro o Siglos de Oro (siglo XVI —Renacimiento— y siglo XVII —Barroco—), y que casi totalmente se compuso en lengua castellana.
Teatro medieval español
Literatura española del Renacimiento#El teatro
Literatura española del Barroco#El teatro

Literatura española de la Ilustración#Teatro
Literatura española del Romanticismo#El teatro
Teatro español de la primera mitad del siglo XX
Teatro español de la segunda mitad del siglo XX